Heng Shan – pasmo górskie w Chinach, w prowincji Hunan
 Heng Shan – góra w Chinach, w prowincji Shanxi
 Hengshan Lu – stacja metra w Szanghaju
 Hengshan – gmina na Tajwanie, w powiecie Xinzhu
 Hengshan – powiat w Chinach, w prowincji Hunan